Dit artikel beschrijft de prestaties van de Nederlandse voetbalclub PSV in het seizoen 2004–2005. Het was het 49e opeenvolgende seizoen dat de club uit Eindhoven uitkwam in de hoogste divisie van het Nederlandse profvoetbal, de Eredivisie.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van PSV Eindhoven, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van trainer-coach Guus Hiddink voor de achttiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland werden.

Toeschouwers

KNVB beker

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

PSV naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2004/05